Geografie
Verenigde Staten:
Ramsey (Illinois)
Ramsey (Minnesota)
Ramsey County (Minnesota)
Ramsey (New Jersey)
Ramsey County (North Dakota)
Verenigd Koninkrijk:
Ramsey (Essex)
Ramsey and Parkeston
Ramsey (Man) op Isle of Man
Ramsey (Cambridgeshire) in Cambridgeshire
abdij van Ramsey, aldaar gelegen voormalig klooster
Ramsey-theorie in de wiskunde
Personen
Ramsey Nasr, dichter
Aaron Ramsey, Welsh voetballer
Alf Ramsey, Engels voetballer
Frank Ramsey, Brits wiskundige 
JonBenét Ramsey, vermoorde zesjarige miss
Michael Ramsey, aartsbisschop van Canterbury (1961-1974)